Francheville kan syfta på:

 Francheville, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Francheville, Eure, fransk kommun i departementet Eure
 Francheville, Jura, fransk kommun i departementet Jura
 Francheville, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Francheville, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Francheville, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Francheville, Rhône, fransk kommun i departementet Rhône
 La Francheville, fransk kommun i departementet Ardennes

Personer
 Pierre Francheville (1548–1615), fransk bildhuggare
 André Du Fresne de Francheville (1731–1803), fransk abbé

Se även 
 Franchevelle, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Franceville, stad i Gabon